Юрий Петрович Толстов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родился в 1928 году в Оренбурге. Член ВКП(б).

Окончил Оренбургский медицинский институт. С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—1991 гг. — врач-отоларинголог, заведующий отделением, заведующий кафедрой отоларингологии Оренбургского государственного медицинского института.

Автор 110 научных работ, 4-х авторских свидетельств и 2-х патентов на изобретения. Под его руководством защищено 3 докторских и 6 кандидатских диссертаций.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Ссылки 
 Толстов

Доктора медицинских наук
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва